Kasper de Fries-Johansen (Ølstykke, 19 juli 1982) is een Deens voetballer.

Hij begon bij IF Skjold Birkeröd en kwam in Denemarken ook uit voor FC Kopenhagen, Ølstykke FC en BK Skjold . In het seizoen 2005/06 speelde hij in Zwitserland voor FC Naters.

De Fries-Johansen stond in 2009 onder contract staat bij de Nederlandse vereniging Telstar. Hij speelde eerder voor eerstedivisieclub HFC Haarlem. In het Nederlandse amateurvoetbal kwam hij vervolgens uit voor FC Lisse, BVV De Kennemers, HVV Hollandia, VV HBOK en AFC '34.

Externe link
Profiel footballdatabase.eu

Johansen, Kasper de Fries